

Antroponimi
 Bando – nome proprio di persona italiano maschile
 Bando – cognome italiano

Diritto
 Bando – provvedimento restrittivo delle libertà personali 
 Bando di gara – atto amministrativo generale con il quale si rende nota l'esistenza di una gara di appalto
 Bando di concorso – atto amministrativo generale con il quale una pubblica amministrazione rende pubblica l'esistenza di un concorso

Sport
 Bando kickboxing – arte marziale, evoluzione del Lethwei
 Bando – sport di squadra tradizionale gallese

Altro
 Bandō – città del Giappone
 Bando – personaggio di Elfen Lied
 Bando – singolo di Anna del 2020

Pagine correlate

 Banda